Serhat (zanger), Turkse zanger, producent en televisiepresentator.
 Serhat Koç, Nederlands voetballer van Turkse.
 Serhat Akın, Turkse voetballer.
 Serhat Köksal, Nederlands voetballer van Turkse.
 Serhat Çetin, Turks basketballer.